C7H11NO2 – formula molecolare dell'arecaina
C7H11NO2 – formula molecolare dell'etosuccimide
C7H11NO2 – formula molecolare dell'ipoglicina

Formule molecolari